Pokladna, cizím slovem kasa, je místo nebo technické zařízení určené pro ukládání či předávání peněz nebo cenin. 

Může jí být:

 nedobytná pokladna, trezor , bezpečnostní schránka neboli sejf
 obchodní pokladna, přístroj sloužící pro inkaso v obchodech
 pokladní místo v prodejnách či provozovnách služeb
 PoS, z angličtiny "Point of Sale", místo prodeje, zpravidla pokročilé a značně automatizované místo plateb, hotovostních i bezhotovostních
 příruční pokladna respektive přenosná pokladna, obvykle malá kovová uzamykatelná schránka
 státní pokladna, přenesený význam slova, pomyslné místo určené pro úschovu peněz a finančních aktiv nějakého státu
 pokladna nebo přepážka v bance nebo ve spořitelně, které slouží k příjmu a výdeji hotových peněz a cenin
 provozní prostor určený pro prodej vstupenek v kině, divadle či v jiném kulturním, sportovním nebo zábavním zařízení
 stanoviště či přepážka pro výběr jízdného a prodej jízdenek ve stanicích veřejné dopravy či v dopravních prostředcích, popřípadě součásti technického vybavení pro výdej jízdenek (odbavovací strojek, odbavovací terminál) či ukládání peněz
 nemocenská pokladna - zastaralý výraz pro zdravotní pojišťovnu; zařízení pro povinnou úhradu zdravotních služeb pojištěnců

Související články 

 peněženka
 pokladník
 pokladnice

Externí odkazy 
 
 

Peníze
Platby